Склад збірної Швеції на чемпіонаті світу 1994 

Докладніше...Швеція
Швеція 1994